Caramuru — nome indígena adotado pelo náufrago português Diogo Álvares Correia
Caramuru (livro) — poema épico do frei Santa Rita Durão, que conta a história de Diogo Álvares Correia, o Caramuru
Caramurus — nome dado pelos farroupilhas aos soldados imperiais durante a Guerra dos Farrapos
Caramuru - A Invenção do Brasil — filme brasileiro de 2001 dirigido por Guel Arraes
Fogos Caramuru — empresa fabricante de fogos de artifício
Caramuru (Rubiácea) — bairro do município de Rubiácea, no estado de São Paulo

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos